Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Landtages von Sachsen-Anhalt in der 5. Wahlperiode (24. April 2006 bis 18. April 2011).

Präsidium 
 Präsident: Dieter Steinecke (CDU)
 Vizepräsidenten: Rüdiger Fikentscher (SPD), Helga Paschke (Die Linke)

Zusammensetzung 
Nach der Landtagswahl 2006 setzt sich der Landtag wie folgt zusammen:

Die Abgeordnete Barbara Knöfler war seit dem 14. Oktober 2008 fraktionslos. Bis dahin war sie Mitglied der Fraktion Die Linke.Der Abgeordnete Thomas Madl trat im Juni 2009 aufgrund der "Doppeljob-Affäre" aus der CDU-Fraktion aus.

Abgeordnete

Literatur 
 Landtag von Sachsen-Anhalt. 5. Wahlperiode. Volkshandbuch. 1. Auflage (PDF; 7,7 MB) 2. Auflage (PDF; 7,3 MB) 3. Auflage (PDF; 7,6 MB)

Weblinks 
 Landeswahlleiter Sachsen-Anhalt
 Austritt von Barbara Knöfler aus der Fraktion Die Linke. linksfraktion-lsa.de, 14. Oktober 2008

 05
Mitglieder 5. Wahlperiode